Rio Taquari (Rio Grande do Sul)
Rio Taquari (Mato Grosso do Sul)
Rio Taquari (São Paulo)

Desambiguação